Копенкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Копенкино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Копенкино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

См. также 
 Копенкин
 Копёнкина
 Копенки